Libby (Montana)
 Libby (Lost)
 Lewis Libby
 Willard Libby